Маццоли́ни () — итальянская фамилия. Известные носители:
 Маццолини, Пол (род. 1960) — автор и исполнитель песен, продюсер, более известный под псевдонимом «Гадзебо».
 Маццолини, Серафино (1890—1945) — итальянский государственный и политический деятель. Граф.